Бюнник:
 Бюнник (община) — община в нидерландской провинции Утрехт.
 Бюнник (деревня) — центр одноимённой общины.